Velika nagrada Kanade 1985 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 16. junija 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 70
| 1:46:01,813
| 3
| 9
|-
! 2
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 70
| + 1,957 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 70
| + 4,341 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 70
| + 27,821 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 70
| + 43,349 s
| 1
| 2
|-
! 6
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 70
| + 1:17,878
| 16
| 1
|-
! 7
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 69
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 69
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 68
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 10
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 68
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 11
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 68
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 12
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 68
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 13
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 67
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 14
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 67
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 15
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 67
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 16
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 65
| +5 krogov
| 2
|  
|-
! 17
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 64
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 57
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 37
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 35
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 28
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 25
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
| 5
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 3
| Turbo
| 18
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 0
| Prenos
| 9
|  
|}

Formula 1 sezona 1985
1985